Янтар — бурштин, природна органічна сполука, щільна і в'язка (скам'яніла) викопна смола хвойних дерев.
 Янтар (броварня) — розташована в Миколаєві броварня, що належить ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА».